Грубый — фамилия; имеет женскую форму Грубая.
 Грубый, Винценц (1856—1917) — чешский шахматист.
 Грубый, Тимофей Емельянович (1912—2005) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Грубая 
 Грубая, Михаэла  (род. 1998) — чешская прыгунья в высоту, участница летних Олимпийских игр 2016 года.